Mitsue, également orthographié Mitsuye dans les transcriptions plus anciennes, est un prénom et toponyme japonais. Sa signification diffère selon les kanjis utilisés pour l'écrire.

Kanji 
Les kanjis utilisés pour écrire le nom Mitsue incluent : 

 deux kanjis avec lectures mitsu et e :
 光江 : rivière lumineuse
 光衛 : protection lumineuse
 光惠 : sagesse lumineuse
 光榮 : brillante et florissante
 光絵 : dessin lumineux
 deux kanjis avec lectures mi et tsue : 
 御杖 : personnel céleste
 trois kanjis avec lectures mi, tsu et e : 
 三津枝

Personnes 
 , général de l'Armée impériale japonaise lors de la première guerre sino-japonaise et de la guerre russo-japonaise.
 Diverses personnes sur la liste des supercentenaires japonais, notamment Mitsue Nagasaki (1899-2013) et Mitsue Toyoda (1902-2016). 
  (1923-), poète et activiste américain d'origine japonaise.
 Mitsuye Endo, le plaignant dans l'affaire de la Cour suprême d'internement américano-japonais de 1944, Ex parte Endo.
 , lanceur de disque et de javelot japonais.
 , homme politique japonais du Parti libéral-démocrate.
 , artiste manga japonais.

Lieux 
 , un village au Japon.
 Mitsue, localité du district municipal de Lesser Slave River No 124, en Alberta, au Canada.

Références